Les Lavandières du Portugal steht für:

 ein französisches Lied, 1955 von André Popp (Musik) und Roger Lucchesi (Text) geschrieben
 den französischen Originaltitel des Films Die Wäscherinnen von Portugal aus dem Jahr 1957